Еленкур може да се односи на:

 Еленкур (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Еленкур (Север), насељено место у Француској, у департману Север